Fairplay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairplay Township (Arkansas)
 Fairplay Township (Indiana)
 Fairplay Township (Kansas)